Barenburg ist der Name

 einer Gemeinde im Landkreis Diepholz, siehe: Barenburg
 das Ölfeld Barenburg bei Barenburg im Landkreis Diepholz
 eines Stadtteils der Stadt Emden, siehe Barenburg (Emden)
 einer Wallburganlage im Osterwald, siehe Barenburg (Osterwald)

Siehe auch:
 Barenborg